San Miguel (Filipijns bier), een Filipijns bier gebrouwen door San Miguel Corporation
 San Miguel (Spaans bier), een Spaans bier gebrouwen door Mahou-San Miguel